Dusari oder Dosari ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulaziz Al-Dosari (* 1973), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdulaziz Saeed Al-Dosari (* 1988), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdulaziz Saleh Al-Dosari (* 1978), bahrainischer Fußballspieler
 Abdullah ad-Dusari (* 1977), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Al-Dosari (* 1965), bahrainischer Leichtathlet
 Abdullah al-Dosari (* 1969), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Al-Zori Al-Dosari (* 1987), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Jamaan Al-Dosari (* 1977), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Mubarak Al-Dosari (* 1990), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah Saleh Al-Dosari (* 1970), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmed Al-Doki Al-Dosari (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmed Khalil Al-Dosari (* 1968), saudi-arabischer Fußballspieler
 Amer Abdullah Al-Dosari (* 1977), katarischer Fußballspieler
 Bandar Tamim Al-Dosari (* 1982), saudi-arabischer Fußballspieler
 Bonayan Al-Dosari (* 1972), saudi-arabischer Gewichtheber
 Chamis ad-Dusari (* 1973), saudi-arabischer Fußballspieler
 Faisal Aziz Al-Dosari (* 968), bahrainischer Fußballspieler
 Ghanem al-Dosari (* 1980), saudi-arabischer Menschenrechtsaktivist und Satiriker
 Hamad Al-Dosari (* 1977), katarischer Leichtathlet
 Hamad Mohamed Al-Dosari (* 1989), bahrainischer Fußballtorhüter
 Khaled Al-Dosari (* 1972), saudi-arabischer Taekwondoin
 Khaled Abdullah Al-Dosari (* 1972), bahrainischer Fußballspieler
 Khamis al-Dosari (1973–2020), saudi-arabischer Fußballspieler
 Medhadi Al-Dosari (* 1976), saudi-arabischer Radrennfahrer
 Mohamed Barak Al-Dosari (* 1961), saudi-arabischer Leichtathlet
 Mohamed Jaman Al-Dosari (* 1946), saudi-arabischer Leichtathlet
 Muhaisin Jamaan Al-Dosari (* 1966), saudi-arabischer Fußballspieler
 Muhaisen al-Dosari (* 1966), saudi-arabischer Fußballspieler
 Nassar Al-Dosari (* 1965), saudi-arabischer Fechter
 Rashed Rahman Saif Al-Dosari (* 1980), bahrainischer Fußballspieler
 Rashid Shafi al-Dosari (* 1981), katarischer Diskuswerfer
 Saad Al-Dosari (* 1977), saudi-arabischer Fußballspieler
 Said Khalil Al-Dosari (* 1948), saudi-arabischer Leichtathlet
 Saleh Bashir Al-Dosari (* 1982), saudi-arabischer Fußballspieler
 Saleh Khalifa Al-Dosari (* 1954), saudi-arabischer Fußballspieler
 Salman Ghassan Al-Dosari (* 1963), saudi-arabischer Fußballspieler
 Sami Jasem Al-Dosari (* 1965), saudi-arabischer Fußballspieler
 Tamim Al-Dosari (* 1989), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ubaid ad-Dusari (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
 Youssef Al-Dosari (* 1962), saudi-arabischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Doseri